Mars Hill (Caroline du Nord)
 Mars Hill (Maine)
 Mars Hill-Blaine (Maine)
Homonymie de localités aux États-Unis